Ahmad Mostofa Kamal (1969) – scrittore bengalese
 Golam Mostofa (1897-1964) – scrittore pakistano
 Golam Mostofa (1955) – politico bengalese
 Md. Golam Mostofa Biswas (1967) – politico bengalese